«Золото́й клю́чик» — художественный игровой фильм, созданный по мотивам одноимённой пьесы Алексея Толстого в 1939 году. 

Вышел на экраны 1 июля 1939 года.

Сюжет 
Сказка о приключениях вырезанной из полена шарманщиком Карло деревянной куклы. Буратино переживает удивительные приключения и побеждает всех своих врагов. Многие сюжетные линии оригинальной пьесы отличаются от повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В соответствии с пьесой снят и финал фильма. Буратино и его друзья открывают золотым ключиком заветную дверь, добираются до волшебной книги и на сошедшем с её страниц воздушном корабле отправляются вместе с советскими полярниками в страну, где «все дети учатся в школах, и славно живут старики».

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Алексей Толстой, Людмила Толстая, Николай Лещенко
 Режиссёр: Александр Птушко
 Оператор: Николай Ренков
 Художник: Юрий Швец
 Композитор: Лев Шварц
 Звукооператор: А. Бондарев
 Кукловоды: С. Зонненбург, А. Васильева, К. Никифоров, В. Покорская, Ф. Тихонова
 Художник кукол и костюмов: Валентин Кадочников
 Художник-гримёр: В. Шишков
 Монтаж: В. Массино
 Автор песен: Михаил Фроман
 Дирижёр: Василий Ширинский
 Директор картины: М. Бердичевский

Производство 
Сцены с участием персонажей-кукол, в том числе и с самим Буратино, снимались с применением как классической покадровой трёхмерной анимации (это были в основном сцены, где Буратино взаимодействует с Шушарой, Тортилой, Алисой и Базилио, где их всех изображали куклы), так и метода перспективного совмещения (в сценах с Карабасом-Барабасом, Папой Карло и другими человеческими персонажами игравшие их актёры для соответствия масштаба находились гораздо ближе к камере, чем актёры, игравшие кукол). В ряде сцен Буратино изображала кукла-марионетка.

В книге «Золотой ключик. Записки Буратино» Ольга Шаганова-Образцова рассказала, что не изображала куклу, а сама стала ей. Зрители не догадывались, что это живой человек. Нужно было прежде всего изменить пропорции. На актрису надели маску, вернее — целую голову из папье-маше. Обзор не совпадал с глазами Ольги, и чтобы она могла видеть, на щеках маски были проделаны дырки, затянутые марлей. Необходимо было замаскировать всё, что только могло бы выдать человека. Женщину одели в фанерный футляр, превратив в «бревно», на руки и ноги натянули трико, раскрашенное под дерево, а на коленях и локтях наклеили чёрные бархатные шарниры. На ступни надели огромные туфли, а на кисти рук — картонные перчатки. В начале казалось физически невозможным двигаться в этом наряде. Ольга ничего не видела сквозь щёлочки маски и всё время на что-нибудь натыкалась, деревянный корсет больно резал своими краями, длинные туфли мешали ходить. Самой главной задачей было преодолеть всё и научиться двигаться, ходить, танцевать, прыгать так, чтобы оправдать превращение и она была бы куклой не только по виду, но и по поведению — озорной, весёлой, деревянной Буратино. Проблема состояла и в том, что герой должен быть совсем маленьким: по колено папе Карло, не больше 50 см. Рост актрисы — 1 м 65 см, маска на голове увеличивает на 10 см, итого получается 1 м 75 см. Лишние 125 см можно исключить, поскольку на экране рост человека определяется по отношению к окружающим предметам. Для артистов, играющих кукол, все объекты сделали очень большими: лестницы, табуретки, столы, котёл над очагом. Когда сняли первые пробные кадры, Шаганова-Образцова не узнала себя: ходила маленькая кукла, а предметы казались нормального размера. Ещё одна сложность возникла, когда Буратино находился рядом с живыми людьми — папой Карло и Карабасом-Барабасом, которые всегда должны быть больше. И здесь на помощь пришло оптическое совмещение, благодаря режиссёру Птушко.

Новая редакция 
Спустя 20 лет, в 1959 году, фильм заново переозвучен. Новая музыкальная дорожка была сыграна под руководством дирижёра Альгиса Жюрайтиса.
 В самом начале присутствует логотип «Мосфильма»;
 У Буратино изменился тембр голоса. Причём если в оригинальной редакции голос Ольги Образцовой был записан вчистую, то в новой редакции голос Георгия Вицина подвергся обработке в виде ускорения; 
 В имени папы Карло персонажи теперь ставят ударение на первый слог; 
 Для последнего куплета финальной песни был написан новый текст;
 Были изменены некоторые реплики, которые в оригинальной редакции были прямыми цитатами из книги.

Оценки фильма 
Режиссёр-мультипликатор И. П. Иванов-Вано писал: «Мастерству комбинированных съёмок в этом фильме удивлялись не только рядовые зрители, но и многие специалисты. Недаром же „Золотой ключик“ в дальнейшем стал „настольной книгой“, наглядным пособием не только для операторов комбинированных съёмок, но и для всех любителей мультипликации».

Киновед Нина Спутницкая описала процесс создания фильма и оценила его следующим образом: «Этот фильм по сей день остаётся примером филигранной работы по оптическому совмещению в кадре большого человека и маленькой куклы».

Выпуск на видео 
С начала 1990-х годов фильм выпущен на видеокассетах VHS, также на DVD. На DVD изданы обе версии фильма — оригинальная (1939) и переозвученная (1959).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Шаганова-Образцова О. Из записок Буратино // Наука и жизнь. — 1982. — № 11. — с. 138—142.
 
 Ильина М. Рассказ старой куклы: как снимался фильм «Золотой ключик» // Мир музея. — 2005. — № 10. — С. 36—39.

Ссылки 

 
 «Золотой ключик» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Песня из кинофильма «Золотой ключик» «Далёко-далёко за морем…»  слушать онлайн. SovMusic.ru.

Фильмы СССР 1939 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-сказки СССР
Экранизации литературных сказок
Экранизации произведений А. Н. Толстого
Чёрно-белые фильмы СССР
Буратино
Фильмы СССР с совмещением живых актёров и анимации